Papas (; ) foi rei da Armênia de 370, quando sucede sua mãe e regente Paranzém, até 374, quando é assassinado e substituído por Varasdates. Foi casado com Zarmanducte e teve dois filhos:  e .

Bibliografia 

 

 

Papas da Armênia